Arlesheim (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap
Arlesheim (district), een district in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap